Ströbitz ist der Name folgender Orte:

 Ströbitz (Cottbus), Ortsteil der kreisfreien Stadt Cottbus, Brandenburg
 Ströbitz (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Strobnitz